Теннелье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Люзиньи-сюр-Барс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10375.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 8 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 336 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 204 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 159 были экономически активными, 45 — неактивными (показатель активности — 77,9 %, в 1999 году было 80,0 %). Из 159 активных работали 153 человека (75 мужчин и 78 женщин), безработных было 6 (3 мужчины и 3 женщины). Среди 45 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об